Faza pucharowa rozgrywek Ligi Europy UEFA 2014/2015 rozpoczęła się 19 lutego 2015 i została zakończona meczem finałowym, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie 27 maja 2015. Zwycięzcą została Sevilla FC po wygranej 3:2 nad Dnipro Dniepropetrowsk.

Terminarz 
Wszystkie losowania mają miejsce w siedzibie UEFA w Nyonie, w Szwajcarii.

Mecze mogą być rozegrane również we wtorki i środy, zamiast czwartków, gdyby pojawiły się problemy z terminarzem.

Zakwalifikowane drużyny 
Do startu w fazie pucharowej uprawnione są 32 drużyny:
 12 zwycięzców fazy grupowej Ligi Europy,
 12 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Losowanie par 1/16 finału odbędzie się 15 grudnia 2014 roku (godz. 13:00). Zwycięzcy fazy grupowej Ligi Europy oraz 4 najlepsze z zespołów, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostaną rozlosowane przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy oraz pozostałym drużynom, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogą zostać zestawione w jednej parze. Z powodu napiętej sytuacji politycznej pomiędzy Rosją i Ukrainą w jednej parze nie mogą zostać zestawione także drużyny z tych krajów.

 Drużyny rozstawione

 Drużyny nierozstawione

Drużyny, które awansowały z fazy grupowej Ligi Europy:

Zespoły, które odpadły z fazy grupowej Ligi Mistrzów:

1/16 finału

Pierwsze mecze

Rewanże

1/8 finału

Pierwsze mecze

Rewanże

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie tej fazy odbyło się 20 marca 2015 roku.

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinały 
Losowanie par półfinałowych odbyło się 24 kwietnia 2015 roku.

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Uwagi

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2014/2015)